Holden Karnofsky
Score de Karnofsky